Cagnina di Romagna – vino DOC delle province di Forlì-Cesena e Ravenna
 Giuseppe Cagnina – calciatore italiano
 Julien Cagnina – tennista belga
 Massimo Cagnina – attore italiano